La temporada 2009 de European F3 Open es la 1ª después del cambio de denominación y la novena en total. Esta edición contó con 11 escuderías, de las cuales salió ganadora Campos Racing. El ganador de esta edición fue Bruno Méndez. Subcampeón quedó Celso Míguez y el tercero fue el italiano Stefano Bizzarri. El ganador de la clase Copa fue Callum MacLeod.

Escuderías y pilotos 
 Todos las escuderías corren con motores Fiat.

Calendario

Clasificaciones

Clase A 
 Sistema de puntuación:

Copa F306 
 Sistema de puntuación:

Campeonato de escuderías 
 Sistema de puntuación:

 Todas las escuderías usan chasis Dallara.

Referencias 
 Resultados completos del Campeonato de F3
 Estadísticas
 Resultados Nacionales-2009

Temporadas de Eurofórmula Open
Deportes de motor en 2009